Див. 
Костянтин Мілованов:
 Мілованов Костянтин Анатолійович (. 1972) — російський актор театру і кіно.
 Мілованов Костянтин Олександрович (1897 — 1967) — радянський державний і політичний діяч, голова Оренбурзького обласного виконавчого комітету.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок